Ledizione 1979-1980 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Karl-Heinz Rummenigge del  con 26 reti.

Stagione 

In questa stagione torna al successo il , che è guidato in panchina dall'ungherese Pál Csernai. Il campionato viene comandato nelle prime giornate dal , finché al dodicesimo turno arrivano in vetta i campioni in carica dell'Amburgo che sono presto seguiti dal Bayern. Sono però proprio i bavaresi a laurearsi campioni d'inverno, ma gli avversari passano nuovamente davanti. Probabilmente tutto si decide alla penultima giornata, che comincia con le due squadre a pari punti ma termina con il Bayern avanti di due punti: i Rossi infatti vanno a vincere per 3-1 sul campo dello Stoccarda, mentre gli avversari sono sconfitti 2-1 dal neopromosso  alla sua prima stagione in Bundesliga. Sebbene l'Amburgo abbia comandato la classifica per più giornate alla fine il Bayern conquista il sesto titolo, a sei anni di distanza dall'ultimo successo; in coda retrocede invece per la prima volta il Werder Brema.

In campo internazionale è indiscutibile il dominio delle squadre della Germania Ovest nella Coppa UEFA: le semifinali sono infatti due derby tedeschi,  - Eintracht Francoforte e  - Borussia Mönchengladbach, mentre la quinta squadra, il , era stata eliminata nei quarti dal Bayern. Si qualificano alla finale l'Eintracht e i campioni in carica di Mönchengladbach, che però non riescono a ripetersi: la coppa va infatti ai rossoneri. Naturalmente non meno importante è il cammino dell'Amburgo nella Coppa dei Campioni: la squadra arriva alla finale di Madrid dove è però sconfitta 1-0 dal Nottingham Forest al secondo successo consecutivo.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata in Coppa dei Campioni 1980-1981
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1980-1981
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1980-1981
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1980-1981

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1979-1980.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1980-1981.
  , , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1980-1981.
  ,  e  promosse in Bundesliga 1980-1981
  ,  e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1980-1981

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (22)
 Minor numero di sconfitte:  e  (6)
 Miglior attacco:  (86 gol segnati)
 Miglior difesa:  (33 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  e  (+51)
 Maggior numero di pareggi:  (12)
 Minor numero di pareggi:  (2)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  e  (20)
 Peggior attacco:  (32 gol segnati)
 Peggior difesa:  (93 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-41)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1979-1980
 DFB-Pokal 1979-1980

Collegamenti esterni 

 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1979-1980/

1979
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980